Хорхе Даниэль Эрнандес Говеа (; род. 10 июня 1989, Сан-Луис-Потоси, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пачука» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Эрнандес начал карьеру в клубе «Хагуарес Чьяпас». 10 августа 2008 года в матче против «Сан-Луиса» он дебютировал в мексиканской Примере. 7 марта 2010 года в поединке против «Гвадалахары» Хорхе забил свой первый гол за «Чьяпас».

Летом 2012 года Эрнандес перешёл в «Пачуку». 23 июля в матче против «Атланте» он дебютировал за новый клуб. В 2016 году Хорхе стал чемпионом Мексики. В 2017 году Эрнандес помог «Пачуке» выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Международная карьера 
11 июня 2011 года в товарищеском матче против сборной Венесуэлы Эрнандес дебютировал за сборную Мексики.

В 2017 году Эрнандес стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Сальвадора и Кюрасао.

Достижения 
Командные

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2016
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2016/2017

Международные

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Пачука»